Марк Дидий Фалько (, точная транслитерация с латыни — Марк Дидий Фалькон) — персонаж серии детективных романов Дэвис, Линдси (Lindsey Davis) (создаются с 1989 года по наши дни), частный детектив («информатор»), живущий в Древнем Риме в I веке н. э. при императоре Веспасиане. Серия детективов отличается сатиричным языком и большим вниманием к историческим деталям.

Библиография 

 The Silver Pigs (в рус. издании «Серебряные слитки»)
 Shadows in Bronze (в рус. издании «Заговор патрициев, или Тени в бронзе»)
 Venus in Copper
 The Iron Hand of Mars
 Poseidon’s Gold
 Last Act in Palmyra
 Time to Depart
 A Dying Light in Corduba
 Three Hands in the Fountain
 Two for the Lions
 One Virgin Too Many
 Ode to a Banker
 A Body in the Bath House
 The Jupiter Myth
 The Accusers
 Scandal Takes a Holiday
 See Delphi and Die
 Saturnalia
 Alexandria
 Nemesis

В кинематографе 
В 1993 г. была предпринята попытка сделать сериал по данным произведениям, и была снята пилотная серия — «Age of Treason» («Эпоха вероломства»). В роли Марка — Брайан Браун, в роли гладиатора Юстиция — Маттиас Хьюз, актёр боевиков класса «Б». Но фильм не понравился, и сериал не получил продолжения. Писательница Линдси Дэвис не признаёт каноничности фильма, поскольку в нём использовали лишь героев и место действия, но сценарий не основан ни на одном из романов серии.

Ссылки 
 На www.mydetectiveworld.ru
 Official Website
 Unofficial Fan Page — FalcoPhiles
 Age of Treason на imdb.com
Вымышленные частные детективы
Вымышленные мужчины